Der Name Berliner Tor bezeichnet folgende Stadttore:

 Berliner Tor (Angermünde)
 Berliner Tor (Fürstenwerder)
 Berliner Tor (Hamburg)
 Berliner Tor (Küstrin)
 Berliner Tor (Mittenwalde)
 Berliner Tor (Müncheberg)
 Berliner Tor (Posen) (bis 1901)
 Berliner Tor (Potsdam)
 Berliner Tor (Stettin)
 Berliner Tor (Templin)
 Berliner Tor (Wesel)

Siehe auch:
 Bahnhof Berliner Tor, ein S- und U-Bahnhof in Hamburg
 Berliner Torturm
 Tore der Stadt Berlin im Artikel: Berliner Zollmauer